Вале́рий Алексе́евич Мура́тов (, , Московская область, РСФСР, СССР) — спортсмен-конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР (1970), Заслуженный тренер СССР, Главный тренер сборной России.

Биография 
Первый титул чемпиона Союза ССР завоевал на дистанции 500 метров с результатом 39,6 сек. Впоследствии — 13-кратный чемпион СССР, 18-кратный чемпион РСФСР, 15-кратный рекордсмен мира, победитель и призёр чемпионатов мира 1972, 1973 и 1975 годов.

Участник трех Олимпийских игр. Серебряный призёр XII зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976) на дистанции 500 м и бронзовый призёр XI зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972) на дистанции 500 и XII зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976) на дистанции 1000 м.

Награды 
 орден Почёта (22.04.1994)
 медаль «За трудовую доблесть» (03.03.1972)

Воспитанники 
 Дорофеев, Дмитрий Анатольевич
 Железовский, Игорь Николаевич

Ссылки 
 Биография Валерия Муратова 
 SkateResults

Конькобежцы СССР
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье
Чемпионы СССР по конькобежному спорту